Stelodoryx är ett släkte av svampdjur. Stelodoryx ingår i familjen Myxillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Stelodoryx